Kohukohu bezeichnet
 Kohukohu (Neuseeland), Siedlung in Neuseeland
 einen immergrünen neuseeländischen Baum, siehe Schmalblättriger Klebsame